Dit is een lijst van planetoïden 2101-2200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2101) Adonis || 1936 CA || 12 februari 1936 || E. Delporte
|-
| (2102) Tantalus || 1975 YA || 27 december 1975 || C. T. Kowal
|-
| (2103) Laverna || 1960 FL || 20 maart 1960 || La Plata Observatory
|-
| (2104) Toronto || 1963 PD || 15 augustus 1963 || K. W. Kamper
|-
| (2105) Gudy || 1976 DA || 29 februari 1976 || H.-E. Schuster
|-
| (2106) Hugo || 1936 UF || 21 oktober 1936 || M. Laugier
|-
| (2107) Ilmari || 1941 VA || 12 november 1941 || L. Oterma
|-
| (2108) Otto Schmidt || 1948 TR1 || 4 oktober 1948 || P. F. Shajn
|-
| (2109) Dhotel || 1950 TH2 || 13 oktober 1950 || S. J. Arend
|-
| (2110) Moore-Sitterly || 1962 RD || 7 september 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (2111) Tselina || 1969 LG || 13 juni 1969 || T. M. Smirnova
|-
| (2112) Ulyanov || 1972 NP || 13 juli 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (2113) Ehrdni || 1972 RJ2 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (2114) Wallenquist || 1976 HA || 19 april 1976 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (2115) Irakli || 1976 UD || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2116) Mtskheta || 1976 UM || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2117) Danmark || 1978 AC || 9 januari 1978 || R. M. West
|-
| (2118) Flagstaff || 1978 PB || 5 augustus 1978 || H. L. Giclas
|-
| (2119) Schwall || 1930 QG || 30 augustus 1930 || M. F. Wolf, M. A. Ferrero
|-
| (2120) Tyumenia || 1967 RM || 9 september 1967 || T. M. Smirnova
|-
| (2121) Sevastopol || 1971 ME || 27 juni 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (2122) Pyatiletka || 1971 XB || 14 december 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (2123) Vltava || 1973 SL2 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (2124) Nissen || 1974 MK || 20 juni 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2125) Karl-Ontjes || 2005 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2126) Gerasimovich || 1970 QZ || 30 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2127) Tanya || 1971 KB1 || 29 mei 1971 || L. I. Chernykh
|-
| (2128) Wetherill || 1973 SB || 26 september 1973 || E. F. Helin
|-
| (2129) Cosicosi || 1973 SJ || 27 september 1973 || P. Wild
|-
| (2130) Evdokiya || 1974 QH1 || 22 augustus 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2131) Mayall || 1975 RA || 3 september 1975 || A. R. Klemola
|-
| (2132) Zhukov || 1975 TW3 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2133) Franceswright || 1976 WB || 20 november 1976 || Harvard Observatory
|-
| (2134) Dennispalm || 1976 YB || 24 december 1976 || C. T. Kowal
|-
| (2135) Aristaeus || 1977 HA || 17 april 1977 || S. J. Bus, E. F. Helin
|-
| (2136) Jugta || 1933 OC || 24 juli 1933 || K. Reinmuth
|-
| (2137) Priscilla || 1936 QZ || 24 augustus 1936 || K. Reinmuth
|-
| (2138) Swissair || 1968 HB || 17 april 1968 || P. Wild
|-
| (2139) Makharadze || 1970 MC || 30 juni 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2140) Kemerovo || 1970 PE || 3 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2141) Simferopol || 1970 QC1 || 30 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2142) Landau || 1972 GA || 3 april 1972 || L. I. Chernykh
|-
| (2143) Jimarnold || 1973 SA || 26 september 1973 || E. F. Helin
|-
| (2144) Marietta || 1975 BC1 || 18 januari 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2145) Blaauw || 1976 UF || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2146) Stentor || 1976 UQ || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2147) Kharadze || 1976 US || 25 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2148) Epeios || 1976 UW || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2149) Schwambraniya || 1977 FX || 22 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2150) Nyctimene || 1977 TA || 13 oktober 1977 || W. L. Sebok
|-
| (2151) Hadwiger || 1977 VX || 3 november 1977 || P. Wild
|-
| (2152) Hannibal || 1978 WK || 19 november 1978 || P. Wild
|-
| (2153) Akiyama || 1978 XD || 1 december 1978 || Harvard Observatory
|-
| (2154) Underhill || 2015 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2155) Wodan || 6542 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2156) Kate || 1917 SH || 23 september 1917 || S. Beljavskij
|-
| (2157) Ashbrook || 1924 EF || 7 maart 1924 || K. Reinmuth
|-
| (2158) Tietjen || 1933 OS || 24 juli 1933 || K. Reinmuth
|-
| (2159) Kukkamäki || 1941 UX || 16 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (2160) Spitzer || 1956 RL || 7 september 1956 || Universiteit van Indiana
|-
| (2161) Grissom || 1963 UD || 17 oktober 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (2162) Anhui || 1966 BE || 30 januari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| 2163) Korczak || 1971 SP1 || 16 september 1971 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (2164) Lyalya || 1972 RM2 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (2165) Young || 1956 RJ || 7 september 1956 || Universiteit van Indiana
|-
| (2166) Handahl || 1936 QB || 13 augustus 1936 || G. N. Neujmin
|-
| (2167) Erin || 1971 LA || 1 juni 1971 || Perth Observatory
|-
| (2168) Swope || 1955 RF1 || 14 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (2169) Taiwan || 1964 VP1 || 9 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2170) Byelorussia || 1971 SZ || 16 september 1971 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (2171) Kiev || 1973 QD1 || 28 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (2172) Plavsk || 1973 QA2 || 31 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (2173) Maresjev || 1974 QG1 || 22 augustus 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2174) Asmodeus || 1975 TA || 8 oktober 1975 || S. J. Bus, J. Huchra
|-
| (2175) Andrea Doria || 1977 TY || 12 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (2176) Donar || 2529 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2177) Oliver || 6551 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2178) Kazakhstania || 1972 RA2 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (2179) Platzeck || 1965 MA || 28 juni 1965 || A. R. Klemola
|-
| (2180) Marjaleena || 1940 RJ || 8 september 1940 || H. Alikoski
|-
| (2181) Fogelin || 1942 YA || 28 december 1942 || K. Reinmuth
|-
| (2182) Semirot || 1953 FH1 || 21 maart 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (2183) Neufang || 1959 OB || 26 juli 1959 || C. Hoffmeister
|-
| (2184) Fujian || 1964 TV2 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2185) Guangdong || 1965 WO || 20 november 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2186) Keldysh || 1973 SQ4 || 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (2187) La Silla || 1976 UH || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2188) Orlenok || 1976 UL4 || 28 oktober 1976 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2189) Zaragoza || 1975 QK || 30 augustus 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2190) Coubertin || 1976 GV3 || 2 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2191) Uppsala || 1977 PA1 || 6 augustus 1977 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (2192) Pyatigoriya || 1972 HP || 18 april 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (2193) Jackson || 1926 KB || 18 mei 1926 || H. E. Wood
|-
| (2194) Arpola || 1940 GE || 3 april 1940 || Y. Väisälä
|-
| (2195) Tengström || 1941 SP1 || 27 september 1941 || L. Oterma
|-
| (2196) Ellicott || 1965 BC || 29 januari 1965 || Universiteit van Indiana
|-
| (2197) Shanghai || 1965 YN || 30 december 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2198) Ceplecha || 1975 VF || 7 november 1975 || Harvard Observatory
|-
| (2199) Kleť || 1978 LA || 6 juni 1978 || A. Mrkos
|-
| (2200) Pasadena || 6090 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten